Als Kabinett Zeyer III bezeichnet man die saarländische Landesregierung unter Ministerpräsident Werner Zeyer (CDU) vom 10. Juli 1984 bis zum 9. April 1985.

Zeyer, dessen Fraktion nach den Landtagswahlen vom 27. April 1980 mit der FDP/DPS koalierte, bildete die Regierung zum Ende der achten Legislaturperiode um, wodurch das Kabinett Zeyer III entstand. Diesem gehörten an:

Literatur 
 Präsident des Landtages des Saarlandes (Hrsg.): 40 Jahre Landtag des Saarlandes. Krüger, Saarbrücken 1987. S. 155 ff.

Zeyer 3
Kabinett mit CDU-Beteiligung
Kabinett mit FDP-Beteiligung